Thomas F. Bayard ist der Name folgender Personen:

* Thomas F. Bayard (1828–1898), US-amerikanischer Politiker
 Thomas F. Bayard junior (1868–1942), US-amerikanischer Politiker

Thomas F. Bayard steht für:
 Thomas F. Bayard, ein früherer Name der Ultragaz São Paulo, Flüssiggastanker